

Sigle 
 Società gestione per il realizzo
 Società di gestione del risparmio

Astronomia 
 Sgr – abbreviazione della costellazione del Sagittario
 Soft Gamma Repeaters – Oggetto astronomico che emette impulsi di raggi gamma e raggi X ad intervalli irregolari

Codici 
 SGR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sugar Land Hull (Stati Uniti)
 sgr – codice ISO 639-3 della lingua sangisari

Religione 
 S.G.R. – Suore di Gesù Redentore